Форрест Гамп, «Фо́ррест Гамп» (англ. «Forrest Gump») — дев'ятий повнометражний фільм режисера Роберта Земекіса.
 Гамп Ворслі (англ. Gump Worsley, нар. 14 травня 1929, Монреаль — пом. 26 січня 2007, Белей) — канадський хокеїст.